Christmas Knob bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Christmas Knob (Arkansas)	
 Christmas Knob (New York)